Алекса́ндр Мака́ров:
 
 Макаров, Александр Алексеевич (род. 1966) — российский учёный в области масс-спектрального приборостроения.
 Макаров, Александр Викторович (род. 1978) — российский футболист.
 Макаров, Александр Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Макаров, Александр Денисович (1912—1987) — ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.
 
 Макаров, Александр Калистратович (1937—1998) — ректор Иркутского государственного медицинского института (1985—1990).
 Макаров, Александр Максимович (1906—1999) — советский ракетостроитель.
 
 Макаров, Александр Романович (1946—2015) — советский и российский художник-мультипликатор.
 Макаров, Александр Семёнович (1750—1809 или 1810) — российский государственный деятель, фактический руководитель Тайной экспедиции при правительствующем Сенате.
 
 
 Макаров, Александр Фёдорович (род. 1951) — советский легкоатлет.
 Макаров, Александр Юрьевич (род. 1996) — российский футболист.

 Макаров, Саша (ум. 1930) — русский композитор, музыкант и поэт, автор романсов.